Tuia (o Tuya) – principessa egizia della XVIII dinastia
 Tuia (o Tuya) – regina egizia della XIX dinastia
 Tuya – tipo di vulcano
 Tua (Tuya) – romanzo di Claudia Piñeiro del 2005
 Tuya Smart (o Tuya) – Piattaforma Smart nell'ambito delle Internet of Things